Die folgenden Tabellen enthalten die Grundzustände aller bekannten und vorhergesagten Baryonen mit Gesamtdrehimpuls J =  oder J =  und positiver Parität.

Die in den Tabellen verwendeten Formelzeichen sind:
  (Isospin),  (Gesamtdrehimpuls),  (Parität),  (elektrische Ladung),  (Baryonenzahl),  (Strangeness),  (Charm),  (Bottomness),
 u (Up-Quark), d (Down-Quark), s (Strange-Quark), c (Charm-Quark) und b (Bottom-Quark) sowie
 die Symbole für die Teilchen selbst: p, n und griechische Majuskeln.

Es sind jeweils die Eigenschaften und die Quark-Zusammensetzung der Teilchen aufgelistet. Für die zugehörigen Antiteilchen sind Quarks durch Antiquarks zu ersetzen und die Vorzeichen der Quantenzahlen , , ,  und  kehren sich um. Werte in rot sind durch das Experiment noch nicht sicher bestätigt, aber durch das Quarkmodell vorhergesagt und in Übereinstimmung mit den Messungen.

Die Ziffern in Klammern hinter einem Zahlenwert bezeichnen die Unsicherheit in den letzten Stellen des Wertes. (Beispiel: Die Angabe 1192,642(24) ist gleichbedeutend mit 1192,642 ± 0,024.)

Nomenklatur 

Baryonen werden mit den Symbolen N, Δ, Λ, Σ, Ξ und Ω bezeichnet, die zusätzlich mit tiefgestellten Kleinbuchstaben c und b versehen sein können. Die Benennung erfolgt nach den folgenden Regeln:
 Baryonen mit 3 u- oder d-Quarks heißen N (Isospin ) oder Δ (Isospin ).
 Baryonen mit 2 u- oder d-Quarks heißen Λ (Isospin 0) oder Σ (Isospin 1). Ist das dritte Quark ein schweres Quark (c oder b), so wird ein entsprechendes Subskript angehängt.
 Baryonen mit 1 u- oder d-Quark heißen Ξ (Isospin ). Verbleibende schwere Quarks werden wiederum mit einem oder zwei Subskripts bezeichnet, z. B. Ξc, Ξcc oder Ξb.
 Baryonen mit 0 u- oder d-Quarks heißen Ω (Isospin 0). Schwere Quarks werden durch bis zu drei Subskripts bezeichnet.
 Bei Baryonen, die durch die starke Wechselwirkung zerfallen, wird die Masse in Klammern nachgestellt.
 Jedem Baryon lässt sich ein Antiteilchen zuordnen, welches aus den entsprechenden Antiquarks zusammengesetzt ist. Antiteilchen werden mit einem Querstrich gekennzeichnet: so steht beispielsweise  für ein Proton,  für ein Antiproton.
Zusammengefasst bestimmen also die Zahl der u- und d-Quarks und der Isospin das Symbol des Teilchens, und tiefgestellte Kleinbuchstaben zeigen schwere Quarks an.

Baryonen mit JP = +

Baryonen mit JP = +

Baryonenresonanzen 

Die folgende Tabelle fasst die Namen, die Quantenzahlen (sofern bekannt) und den derzeitigen Status der Baryonen zusammen. Baryonenresonanzen sind kurzlebige Anregungen von Baryonen; ihre Masse steht jeweils in Klammern. Für Resonanzen von N, Δ und Ξ sind die Partialwellen der πN-Streuung mit dem Symbol  angegeben, wobei  der Bahndrehimpuls (S, P, D, F usw.) ist.  bezeichnet den Isospin und  ist der Gesamtdrehimpuls. Für Resonanzen von Λ und Σ ist entsprechend die KN-Partialwelle  angegeben. Die Spin-Parität  (sofern bekannt) wird bei jedem Teilchen angegeben.

Siehe auch 

 Liste der Mesonen

Literatur

Weblinks 

 Particle Data Group – The Review of Particle Physics

Einzelnachweise 

Baryonen
!Baryonen

fr:Baryon#Liste